Пангерей Бердешов — старший чабан совхоза «Баксайский» Махамбетского района Гурьевской области, Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Родился 17.02.1936.

С 1953 года работал чабаном, старшим чабаном в каракулеводческом совхозе «Баксайский» Индерского (Махамбетского) района.

В совершенстве изучил методы ухода, содержания и разведения каракульских овец. В 1963 году получил по 135 ягнят на 100 овцематок, в 1964 — по 152, в 1965 году — по 151 ягненку. Сохранность поголовья составила 97—100 %.

За успехи, достигнутые в развитии животноводства, присвоено звание Героя Социалистического Труда (22.03.1966). Награждён Почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Дата смерти не выяснена (до 2018 года).

Решением акима Баксайского сельского округа от 11 мая 2018 года улице № 11 в селе Тандай присвоено имя Пангерея Бердешова.

Источники 
 Дорогой борьбы и свершений: Из истории каз. аула. Абде Бочинович Турсунбаев. Казахстан, 1971 — Всего страниц: 167
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.